Codex Vindobonensis steht für:

 Codex Vindobonensis 93, siehe Medicina antiqua (Codex Vindobonensis 93)
 Codex Vindobonensis 324, siehe Tabula Peutingeriana
 Codex Vindobonensis 507, siehe Reiner Musterbuch
 Codex Vindobonensis 652, siehe De laudibus sanctae crucis
 Codex Vindobonensis 795, siehe Salzburg-Wiener Handschrift
 Codex Vindobonensis 1705, siehe Millstätter Blutsegen
 Codex Vindobonensis 1857, siehe Schwarzes Stundenbuch Karls des Kühnen
 Codex Vindobonensis 1897, siehe Gebetbuch Jakobs IV.
 Codex Vindobonensis 1907, siehe Meister des älteren Gebetbuchs Maximilian I.
 Codex Vindobonensis 2554, siehe Bible moralisée
 Codex Vindobonensis 2597, siehe Das Buch vom liebentbrannten Herzen #Codex Vindobonensis 2597
 Codex Vindobonensis 2696, Sammelhandschrift mit mittelhochdeutschen Texten, um 1300
 Codex Vindobonenses 2759 bis Codex Vindobonenses 2764, siehe Wenzelsbibel

 Codex ex Vindobonensis Graecus 1, siehe Dioscurides Neapolitanus
 Codex Vindobonensis medicus graecus 1, siehe Wiener Dioskurides
 Codex Vindobonensis lat. 1185 (Evangelium Palatinum), seit 1919 in Trient, siehe Purpurevangeliar (Trient)
 Codex Vindobonensis lat. 1235, siehe Codex Neapolitanus Latinus 3